Винцас — литовское мужское имя.  Сокращённая форма имени Винцентас (Викентий). Известные носители:

 Винце́нтас Борися́вичюс (Винцентас Борисевичюс, ; 23 ноября 1887, деревня Беберникай Паэжеряйской волости Вилковишского уезда (Литва) — 18 ноября, по другим сведениям 12 ноября 1946, Вильнюс) — епископ Тельшяйский Римско-католической церкви
 Ви́нцас Креве́ (Мицкя́вичюс), Винцас Креве-Мицкявичюс (, 19 октября 1882 — 17 июля 1954) — литовский писатель, прозаик, поэт, критик, драматург, публицист, переводчик; классик литовской литературы
 Ви́нцас Куди́рка (; 19 (31) декабря 1858, Паэжеряй, ныне Вилкавишского района — 4 (16) ноября 1899, Науйяместис) — литовский композитор, прозаик, критик, публицист, переводчик, поэт, автор литовского государственного гимна «Национальная песнь», врач по образованию
 Ви́нцас Микола́йтис-Пу́тинас (Винцас Юозович Миколайтис-Путинас, ; 20 мая (1 июня) 1893, деревня Пилотишкяй, ныне Пренайского района — 7 июня 1967, деревня Качяргине, ныне Каунасского района) — литовский писатель, поэт, драматург, литературовед; академик АН Литовской ССР (1941), народный писатель Литовской ССР (1963
 Ви́нцас Пе́тарис (; 9 октября 1850, дер. Жюряй-Гудяляй, ныне Вилкавишский район — 3 октября 1902, Устюжна Вологодской области) — литовский писатель и публицист.
 Ви́нцас Мицкя́вичюс-Капсу́кас (Винцас Симанович Мицкявичюс-Капсукас, Викентий Семенович Мицкевич-Капсукас; Винцас Мицкявичус-Капсукас; ; 26 марта (7 апреля) 1880, деревня Будвечяй, ныне Вилкавишкского района — 17 февраля 1935, Москва) — деятель международного коммунистического движения, один из организаторов и руководителей Коммунистической партии Литвы, литературный критик-марксист.

Мужские имена
Литовские имена
Страницы значений:Тёзки